Døden har flere betydninger:
 Død – betegnelsen for afslutningen på alle former for liv.
 Døden (væsen) – figur/person som siges at komme når nogen skal dø.
 Døden (Diskverden) – en gennemgående karakter i Terry Pratchetts bøger om Diskverdenen.
 Døden (film) – dansk stumfilm fra 1910
 Døden (bog) - Politisk roman af Erwin Neutzsky-Wulff